Kanton Marseille-La Belle-de-Mai 
Kanton Marseille-Belsunce 
Kanton Marseille-La Blancarde 
Kanton Marseille-Le Camas 
Kanton Marseille-La Capelette  
Kanton Marseille-Les Cinq-Avenues  
Kanton Marseille-Les Grands-Carmes  
Kanton Marseille-Mazargues 
Kanton Marseille-Montolivet 
Kanton Marseille-Notre-Dame-du-Mont 
Kanton Marseille-Notre-Dame-Limite  
Kanton Marseille-Les Olives 
Kanton Marseille-La Pointe-Rouge 
Kanton Marseille-La Pomme 
Kanton Marseille-La Rose  
Kanton Marseille-Saint-Barthélemy  
Kanton Marseille-Sainte-Marguerite  
Kanton Marseille-Saint-Giniez
Kanton Marseille-Saint-Just  
Kanton Marseille-Saint-Lambert  
Kanton Marseille-Saint-Marcel  
Kanton Marseille-Saint-Mauront  
Kanton Marseille-Les Trois Lucs 
Kanton Marseille-Vauban 
Kanton Marseille-Verduron